Pulo Baro (Tangse), een plaats in Indonesië
Pulo Baro (Keumala), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing